Termin CRAF ima više značenja.
 c-Raf, an enzyme
 MAP kinaza kinaza kinaza, an enzyme